Winterland Maastricht, was jaarlijks evenement van 2000-2009
 Winterland Oss, was gedurende enkele jaren een jaarlijks evenement
 Winterland (plaats), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Winterland (film), film van Dick Tuinder uit 2009
 Jonas Winterland (1982), Nederlandstalig singer-songwriter uit Leuven